Борис Борисович Левинсон () — советский тренер по лёгкой атлетике (метанию молота, бег). Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Родился в 1916 году.

Работал тренером в Белорусской ССР в спортивном обществе «Динамо» (Минск). Некоторое время возглавлял федерацию лёгкой атлетики Белорусской ССР.

Первый тренер Ромуальда Клима. Также среди его воспитанников М. Иткина, Е. Ермолаева, А. Юлин.

В 1958 году был награждён золотой медалью Спорткомитета СССР.

Умер в 1991 году.

Примечания

Ссылки 
 Левинсон Борис Борисович

Тренеры СССР по лёгкой атлетике